ima više značenja.

 Prozolanapiron-II oksidaza, enzim
 Prosolanapiron-III cikloizomeraza, enzim